

Заболотне — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Заболотне — роз'їзд Тиндинського регіону Далекосхідної залізниці

Села:
 Заболотне — Вінницька область, Тульчинський район
 Заболотне — Закарпатська область, Хустський район
 Заболотне — Львівська область, Золочівський район
 Заболотне — Сумська область, Шосткинський район